Робе́рто Сольда́до Ри́льо (; 27 мая 1985, Гандия) — испанский футболист, нападающий клуба «Леванте».

Клубная карьера 
Роберто Сольдадо присоединился к мадридскому «Реалу» в 14 лет, после того как покинул «Дон Боско» (клуб региональной лиги автономного сообщества Валенсия). Год за годом он продвигался через юношеские команды «Реала». Был одним из ключевых игроков «Реал Мадрид Кастилья» в то время, когда дубль «Реала» смог выйти в лигу Сегунда. Забив в сезоне 2005/06 19 голов, Роберто получил Трофей Сарры и помог команде удержаться во второй лиге испанского чемпионата. В этом же году он дебютировал в первой команде в играх Примеры, также он появлялся на поле и в Лиге чемпионов, сумел отметиться в обоих турнирах забитыми голами.

Сезон 2006/07 Сольдадо провёл в «Осасуне», куда был отдан для получения игровой практики и опыта игр в Примере. В играх за «Осасуну» Роберто забил 14 голов и стал одним из открытий сезона. Сезон 2007/08 оказался для молодого форварда куда менее удачным: реальной конкуренции Руду ван Нистелрою, получившему в предыдущем сезоне титул «Пичичи» (самый результативный игрок испанской Примеры), Роберто составить не удалось. Летом 2008 года Сольдадо покинул «Реал» и перебрался в «Хетафе».

В зимнее трансферное окно сезона 2009/10 появилась информация, что по окончании сезона Роберто может вернуться в родной город, заменив в «Валенсии» одного из лидеров команды, лучшего бомбардира клуба второй половины 2000-х — Давида Вилью. 9 июня 2010 года стало известно, что «Хетафе» и «Валенсия» достигли соглашения о переходе Роберто Сольдадо. Контракт, обошедшийся «Валенсии» в 10 млн евро, был рассчитан на четыре года. По итогам сезона 2011/12 Роберто Сольдадо, исполнявший обязанности вице-капитана «Валенсии», забил 17 мячей, став не только лучшим бомбардиром клуба, но и завоевав Трофей Сарры лиги Примера. Роберто стал первым в истории испанского футбола игроком, кому удалось добиться такого успеха в обеих профессиональных испанских лигах. 23 октября 2012 года в матче 3-го тура Лиги Чемпионов Роберто сделал хет-трик в ворота белорусского БАТЭ. Благодаря голам Сольдадо «Валенсия» уверенно победила со счётом 3:0 и поднялась на первое место в своей группе.

1 августа 2013 года официальный сайт лондонского «Тоттенхэма» объявил о переходе нападающего за 30 млн евро. 18 августа в первом матче за «Тоттенхэм» Сольдадо открыл счёт голам за новый клуб, реализовав пенальти в ворота «Кристал Пэлас». 14 августа 2015 года перешёл в «Вильярреал». 11 августа 2017 года Сольдадо перешел в «Фенербахче». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Испанец заключил контракт по схеме «2+1». В сезоне 2017/18 Сольдадо вышел на поле в 26 играх и забил 9 мячей. В 2019 году перешёл в «Гранаду».

Карьера в сборной 
Роберто Сольдадо вызывался в юношеские сборные Испании всех возрастов, за 6 лет проведя в составе национальной команды 41 матч и отметившись 26 голами. В 2007 году молодой форвард впервые получил вызов в основную национальную сборную, на отборочные матчи чемпионата Европы против сборных Латвии и Лихтенштейна. Несмотря на то, что Сольдадо сыграл в обоих матчах, на которые вызывался, в списке игроков, вызванных в сборную Испании для участия в финальном турнире чемпионата Европы, Роберто не оказалось.

В феврале 2012 года главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске после почти пятилетнего перерыва вызвал Роберто на товарищеский матч против Венесуэлы. Сольдадо вышел на поле в начале второго тайма вместо Фернандо Льоренте и отметил своё возвращение в национальную команду хет-триком. Сборная Испании одержала победу со счётом 5:0.

Достижения 
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2007/08

Сборная Испании
 Чемпион Европы среди юниоров: 2004

Личные
 Обладатель Трофея Сарры (Сегунда): 2005/06
 Обладатель Трофея Сарры (Примера): 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ciberche.net

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Гранада»